Брызга́лово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Брызгалово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Брызгалово — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Брызгалово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Брызгалово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Брызгалово — село в Вавожском районе Удмуртии.

См. также 
 Брызгалово озеро — старичное озеро в Башкортостане, в левобережье нижнего течения реки Уфы.
 Брызгалов
 Брызгалин
 Брызгалиха — деревня в Молоковском районе Тверской области России